Die Abkürzung GKR steht für:

 Gesamtkapitalrentabilität (auch: Gesamtkapitalrendite)
 Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, siehe Nationales Krebsregister der DDR
 Gemeinschaftskontenrahmen, siehe Kontenrahmen
 Gemeindekirchenrat, siehe Kirchengemeindeleitung
 Golf-Kooperationsrat, Organisation zur Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik der Arabischen Golf-Staaten
 Grazer Korporationsring
 Gottfried-Kinkel-Realschule bei Erftstadt-Liblar
 Ganzkörperrasur
 Großkundenrabatt

GKR